|}

Die Bahnstrecke Otjiwarongo–Outjo war ab 1921 die kürzeste Bahnstrecke in Namibia und war der einzige realisierte Bauabschnitt der Ambolandbahn. Sie zweigte von der Hauptstrecke der Verbindung nach Otavi ab.

Die Strecke verlief von Otjiwarongo in nordwestlicher Richtung parallel zur Straße C33 in Richtung des Etosha-Nationalparks. Die Strecke wurde nur unregelmäßig von TransNamib im Güterverkehr bedient und wurde in den 1990er Jahren abgebaut.

Siehe auch 
 Schienenverkehr in Namibia

Weblinks 
 TransNamib (englisch)
 Namibische Eisenbahnstudie von Klaus Dierks (englisch)

Bahnstrecke in Namibia
Spurweite 1067 mm
Verkehrsbauwerk in Otjozondjupa
Verkehrsbauwerk in Kunene